Jméno Želetice nese více obcí:
 Želetice (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo
 Želetice (okres Hodonín) – obec v okrese Hodonín

a existuje ve formě označující část obce :

 Želetice (Litoměřice) – bývalá samostatná obec v okrese Litoměřice, nyní čtvrť města na levém břehu Labe